Østrigs Grand Prix 2014 (officielle navn: Formula 1 Grosser Preis von Österreich 2014) var et Formel 1-løb som blev arrangeret 22. juni 2014 på Red Bull Ring ved byen Spielberg i Steiermark, Østrig. Det var det ottende løb i -sæsonen. Det var det 27. Østrigs Grand Prix, som ikke havde været kørt siden . Løbet blev vundet af Mercedes-køreren Nico Rosberg, med hans teamkollega Lewis Hamilton på andenpladsen. På tredjepladsen kom Williams' Valtteri Bottas, som tog den første podieplacering i sin karriere.

Resultater

Kvalifikation

Løbet 

Noter til tabellerne:
  - Sergio Pérez fik en gridstraf på fem placeringer for at have forårsaget en kollision med Felipe Massa i Canadas Grand Prix.
  - Romain Grosjean kvalificerede til 16. startposition, men startede fra pit lane efter at have foretaget ændringer i gearkassen og bilens opsætning.
  - Max Chilton fik en gridstraf på tre placeringer for at have forårsaget en kollision med Jules Bianchi i Canadas Grand Prix.

Stillingen i mesterskaberne efter løbet 

Kørermesterskabet

Konstruktørmesterskabet

Referencer

Eksterne henvisninger 

Formel 1 2014
Østrigs Grand Prix